Vondung ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Vondung (* 1972), deutsche Mezzosopranistin
 Klaus Vondung (* 1941), deutscher Germanist und Kulturwissenschaftler